Lupanar (bzw. lateinisch lupanarium) steht für:

 ein Bordell im Römischen Reich, siehe Prostitution in der Antike #Orte der Prostitution
 Lupanar (Pompeji), das bekannteste bisher ergrabene Bordell in Pompeji